Суперкубок Індії з футболу 2011  — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 жовтня 2011 року між чемпіоном Індії і володарем кубка Федерації клубом Салгаокар та віце-чемпіоном Індії і фіналістом кубка Федерації клубом Іст Бенгал.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
Індія
Жовтень 2011
2011 в індійському спорті